Helikon, Helikón nebo Helicon může znamenat:

 Helikón z Kyziku – řecký matematik a astronom.
 Helicon – fiktivní planeta z literární sci-fi série Nadace amerického spisovatele Isaaca Asimova
 Helicon (kráter) – impaktní kráter v Mare Imbrium (Moře dešťů) na Měsíci.
 Helicon Records – izraelské hudební vydavatelství.
 jiný název pro heligón – dechový hudební nástroj.